Die All England 1911 fanden vom 22. bis zum 25. Februar 1911 in London statt. Es war die 13. Auflage des zu dieser Zeit bedeutendsten Badminton-Championats. Das Turnier fand zum zweiten Mal in der Horticultural Hall in Westminster statt. Kein einziger Titel des Vorjahres konnte verteidigt werden.

Austragungsort 
 Lindley Hall, Royal Horticultural Halls, Vincent Square, Westminster

Finalergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Weblinks 
 All England Champions 1899-2007

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1911
1911
Sportveranstaltung in der City of Westminster